Entraigas (Ardecha), municipi  al departament d'Ardecha (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Entraigas (Avairon), municipi del departament francès de l'Avairon (regió d'Occitània, França)
 Entraigas (Cuneo), municipi a la regió del Piemont (Itàlia)
 Entraigas (Valclusa), municipi al departament de la Valclusa (regió de Provença – Alps - Costa Blava, França)
 Cantó d'Entraigas, cantó al districte de Rodez (departament de l'Avairon, Occitània, França)
 Cantó d'Entraigas (Ardecha), cantó al departament francès de l'Ardecha (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)